Фроссе́й (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Кармо-2 Валле-дю-Серу. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81095.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 540 км к югу от Парижа, в 65 км северо-восточнее Тулузы, в 21 км к северо-западу от Альби.

Большая часть территории коммуны покрыта виноградниками.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 97 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 51 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 35 были экономически активными, 16 — неактивными (показатель активности — 68,6 %, в 1999 году было 61,9 %). Из 35 активных работали 33 человека (17 мужчин и 16 женщин), безработных было 2 (2 мужчин и 0 женщин). Среди 16 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн